Arsa - uma localidade indiana
ARSA
Bagnaria Arsa
Rio Arsa - um rio romeno

Desambiguação